Fahri ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „der freiwillige Helfer“, der u. a. auch in Albanien vorkommt. Der arabische Name () wird auch als Fakhri (englisch) bzw. Fachri (deutsch) transkribiert und kommt in dieser Form auch als Familienname vor. Die türkische weibliche Form des Vornamens ist Fahriye.

Namensträger

Vorname Fahri 

 Fahri Akyol (* 1990), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Fahri Atabey (1913–1994), türkischer Mediziner und Bürgermeister der Stadt Istanbul
 Arben Fahri Imami (* 1958), albanischer Politiker, siehe Arben Imami
 Fahri Korutürk (1903–1987), türkischer Politiker, Staatspräsident und Admiral
 Monir Fakhri Abdel Nour (* 1945), ägyptischer Politiker
 Fahri Eren Pamuk (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Fakhri Saleh (* 1957), jordanischer Schriftsteller
 Fahri Tatan (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Fahri Yardım (* 1980), deutscher Schauspieler türkischer Abstammung

Vorname Fahriye 

 Fahriye Evcen (* 1986), türkische Schauspielerin

Familienname 
 Hussein Fakhri Pasha (auch Hussein Fahri Pasha; 1843–1910), Premierminister von Ägypten im Januar 1893
 Mahmud Fachri Pascha (1884–1955), ägyptischer Außenminister
 Nargis Fakhri (* 1979), amerikanische Schauspielerin und Model
 Sabah Fakhri (1933–2021), syrischer Sänger

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname